Borovnice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Borovnice, Gemeinde im Okres Benešov; siehe Borovnice u Vlašimi
Borovnice, Gemeinde im Okres České Budějovice; siehe Borovnice u Českých Budějovic
Borovnice, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou; siehe Borovnice u Potštejna
Borovnice, Gemeinde im Okres Trutnov; siehe Borovnice u Staré Paky
Borovnice, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou; siehe Borovnice u Jimramova